

Astronomia 
 16494 Oka – asteroide del sistema solare
 7562 Kagiroino-Oka – asteroide della fascia principale

Codici 
 OKA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Nahe, Okinawa, Giappone
 oka – codice ISO 639-3 della lingua okanagan

Geografia
 Oka – fiume della Russia europea, importante affluente del Volga
 Oka – fiume della Siberia meridionale, affluente dell'Angara
 Oka – fiume della Siberia occidentale, affluente dell'Om'
 Oka – villaggio del Québec (Canada)

Unità di misura 
 Oka (anche Okka, in italiano Occa) – unità di misura di massa usata nell'Impero Ottomano

Persone 
 Ayumi Oka (1983- ) – attrice giapponese 
 Kazuo Oka (1948- ) – doppiatore giapponese
 Kiyoshi Oka (1901-1978) – matematico giapponese
 Masi Oka – attore giapponese
 Arsene Oka, (1983- ) – calciatore ivoriano
 Gedong Bagus Oka (1921-2002) – filosofo e teologo indonesiano

Altro 
 Lada-Vaz Oka – automobile progettata dalla Lada-Vaz
 Oka – formaggio canadese
 Oka – film del 2015 diretto da Souleymane Cissé
 oka – piatto tipico delle Samoa

Pagine correlate
 OCA